Märchenfigur steht für:
 eine fiktive Person, siehe Märchen
 eine Spielfigur im Märchenschach, die nicht auch dem klassischen Schach zugehört